Pakistan International Airlines Flight 268 var en Airbus A300B4-203 som störtade utanför Katmandu i Nepal den 8 september 1992.  Ombord var 155 passagerare och 12 besättning (167 totalt). Alla 167 ombord omkom i olyckan. Orsaken till kraschen var pilotfel. 
 

Flygincidenter 1992
1992 i Nepal